Linton kan syfta på:

 Linton (namn) – ett namn och personer med namnet
 Linton (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Storbritannien
 Linton, Bromyard Bringsty – en civil parish i Herefordshire, England
 Linton, Cambridgeshire – en ort och civil parish i Cambridgeshire, England
 Linton, Derbyshire – en ort och civil parish i Derbyshire, England
 Linton, Kent – en ort och civil parish i Kent, England
 Linton, Northumberland – en ort i Ellington and Linton, Northumberland, England
 Linton, North Yorkshire – en ort och civil parish i North Yorkshire, England
 Linton, Penyard – en ort och civil parish i Herefordshire, England
 Linton, West Yorkshire – en ort i Leeds, West Yorkshire, England
 Linton-on-Ouse – en ort och civil parish i North Yorkshire, England

USA
 Linton, Indiana – en stad i Greene County, Indiana
 Linton, North Dakota – en stad i Emmons County, North Dakota